Kvasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvasjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (6,31 ha)
Kvasjön (Ljungs socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (9,52 ha)
Kvasjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (10,4 ha)
Kvasjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (24,3 ha)
Kvasjön, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,55 ha)
Lill-Kvasjön, sjö i Robertsfors kommun,  (15,2 ha)
Stor-Kvasjön, sjö i Robertsfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn